Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 kam es bei den Langlaufbewerben der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Weltmeisterin 1970:  / Olympiasiegerin 1972: 

Datum: 18. Februar 1974

Teilnehmer: 44 genannt; 44 gestartet; 44 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.18 - Officiella resultat, Längdåkning 5 km, Damer, FIS
 Women 5km Nordic Skiing Cross Country XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 28. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, s. 172. ISBN 82-7096-013-6

10 km 

Weltmeisterin 1970:  / Olympiasiegerin 1972: 

Datum: 20. Februar 1974

Teilnehmer: 41 genannt; 41 gestartet; 41 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.20 - Officiella resultat, Längdåkning 10 km, Damer, FIS
 Women 10km Nordic Skiing Cross Country XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 28. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, s. 172. ISBN 82-7096-013-6

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1970:  (Nina Fjodorowa, Galina Kulakowa, Alewtina Oljunina) 
Olympiasiegerinnen 1972:  (Ljubow Muchatschewa, Alewtina Oljunina, Galina Kulakowa)

Datum: 23. Februar 1974

Teilnehmer: 9 Mannschaften gemeldet; 9 gestartet; 9 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.23 - Officiella resultat, Stafett 4 x 5 km, Damer, FIS
 Women Nordic Skiing 4x5km Relay XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 28. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, s. 173. ISBN 82-7096-013-6

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb